Å е двадесет и седмата буква от шведската и финската азбуки и двадесет и деветата от норвежката и датската азбуки. В природните и приложните науки се използва за обозначаване на извънсистемната единица за дължина „ангстрьом“.

Произношение 
Оригиналното произношение е между [о] и [а], като [о] има по-голямо влияние, но в шведския език се произнася като [о]. Примери за употреба в шведския език са:
 så – така;
 gråter – плача;
 målad – рисувам;
 vår – нас (дателен падеж);
 grå – сив;
 и други.

Датски език
Норвежки език
Фински език
Шведски език
Латиница